Il doppio  del Franken Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma Ventura ha deciso di non partecipare quest'anno.

Ramírez Hidalgo ha fatto coppia con Rogier Wassen, ma ha perso in semifinale contro Martin Emmrich e Joseph Sirianni.

Dustin Brown e Rameez Junaid hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Emmrich e Sirianni.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Rogier Wassen (semifinali)
 Dustin Brown /  Rameez Junaid (campioni)

 Martin Emmrich /  Joseph Sirianni (finali) 
 Frank Moser /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Franken Challenge 2010